Benke László (1903–1983) festő, restaurátor
 Benke László (1914–1999) tanár, helytörténeti kutató
 Benke László (1926–2014) bíró az 1956-os megtorlások idején
 Benke László (1943–) újságíró, író, költő, könyvkiadó
 Benke László (1948–2019) mesterszakács, mestercukrász
 Benke László (1966–) politikus